Oettinger är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Eduard Maria Oettinger (1808–1872), tysk journalist och skriftställare
 Günther Oettinger (född 1953), tysk politiker
 Karl Oettinger (1906–1979), österrikisk konsthistoriker
 Klaus Oettinger (född 1937), tysk germanist och litteraturhistoriker
 Ludwig Oettinger (1797–1869), tysk matematiker

Annat
 Oettinger (ölmärke) – ett tyskt ölmärke

Se även 
 
 Oetinger
 Öttinger
 Ottinger

Tyska efternamn